Závod ve slalomu žen na Zimních olympijských hrách 2010 ve Vancouveru se konal v areálu Whistler Creek ve Whistleru dne 26. února 2010. Z českých závodnic se jej zúčastnily Šárka Záhrobská a Petra Zakouřilová, přičemž Záhrobská zde získala bronzovou medaili.

Medailistky

Výsledky

Externí odkazy 
  Vancouver 2010 Official Report – Alpine Skiing, la84foundation.org
  Alpine Skiing at the 2010 Vancouver Winter Games: Women's Slalom , sports-reference.com

Ženy slalom